Schloßplatz (Berlijn), plein op het Spree-eiland in het Berlijnse stadsdeel Mitte.
 Schloßplatz (Dresden), plein in Dresden.
 Schlossplatz (Stuttgart), plein in Stuttgart.
 Schloßplatz (Wiesbaden), plein in het centrum van Wiesbaden.